Matthieu, ou saint Matthieu (écrit sans tiret), est l'un des douze apôtres de Jésus Christ. De nombreux lieux ont été nommés d'après-lui mais pour la plupart orthographié avec un seul t :

Toponymie

Saint-Mathieu avec seul t 
 Pointe Saint-Mathieu, une des pointes occidentales de la Bretagne avec sur celle-ci :
 Abbaye Saint-Mathieu de Fine-Terre 
 Phare de Saint-Mathieu
 Île Saint-Mathieu, une île fantôme de l'océan Atlantique
 Saint-Mathieu, municipalité canadienne du Québec
 Saint-Mathieu, commune française de la Haute-Vienne
 Saint-Mathieu, quartier de Perpignan (Pyrénées-Orientales)

Saint-Mathieu avec deux t 
 Île Saint-Matthieu, une île arctique américaine inhabitée de la mer de Béring

Localités commençant avec Saint-Mathieu 
Saint-Mathieu-de-Belœil, municipalité canadienne du Québec
Saint-Mathieu-de-Rioux, municipalité de paroisse canadienne du Québec
Saint-Mathieu-d'Harricana, municipalité canadienne du Québec
Saint-Mathieu-du-Parc, municipalité canadienne du Québec
Saint-Mathieu-de-Tréviers, commune française de l'Hérault

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France